Неофициальный чемпионат Москвы по футболу — неофициальное первенство города по футболу, итоги которого традиционно подводят различные спортивные издания, включая «Спорт-Экспресс» и championat.com. В зачет турнира идут результаты матчей московских клубов в рамках проведения «Чемпионата России по футболу».

В российский период истории московского футбола минимальное количество участников чемпионата России, а следовательно неофициального чемпионата Москвы составило 3 (в сезоне 2016/17), максимальное — 6. Наименьшее участников в советский период — 3 («Спартак», «Динамо» и «Торпедо») имело место в чемпионатах СССР 1985 и 1986 годов. В 1984 году ЦСКА впервые в истории покинул высший дивизион, куда вернулся лишь в 1987 году. А «Локомотив» сделал это годом позже.

В рамках Чемпионатов СССР 
С 1936 года начали проводиться клубные чемпионаты СССР. Официально чемпионы Москвы не объявлялись, однако определить лучшую команду можно по результатам матчей между московскими командами в ходе Чемпионатов СССР.

Ниже приведены результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионатов СССР и России. До 1994 года (включительно) подсчёт вёлся по системе - 2 очка за победу, 1 очко за ничью. Начиная с 1995 года за победу начисляется 3 очка.
Неофициальным чемпионом Москвы объявляется команда, набравшая наибольшее количество очков во всех встречах между московскими клубами. В случае, если итоговую таблицу с равным количеством очков возглавляет сразу несколько команд, чемпионство считается разделённым - (р).

Результаты по сезонам

Довоенный период 
1936(в)

Результаты игр между московскими командами в рамках весеннего Чемпионата СССР 1936:

1936(о)

Результаты игр между московскими командами в рамках осеннего Чемпионата СССР 1936:

1937

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1937:

1938

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1938:

1939

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1939:

1940

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1940:

1941

Приведены сыгранные матчи незавершенного Чемпионата СССР 1941 из-за начала Великой Отечественной Войны:

Во время войны 

В период с 1941—1944 годы в Москве проводились официальные турниры для определения лучшей команды.
Весенний и Осенний чемпионаты 1941 г. не были завершены.

Список клубов по количеству титулов чемпиона Москвы:

Послевоенный период 
После войны московские команды вернулись в Чемпионат СССР. Лучшая команда как и до войны можно определить по результатам игр в союзном чемпионате.

1945

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1945:

1946

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1946:

1947

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1947:

1948

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1948:

1949

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1949:

50-е годы 
1950

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1950:

1951

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1951:

1952

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1952:

1953

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1953:

 Учитываются матчи с командой МВО (Москва), снявшейся с розыгрыша по ходу сезона

1954

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1954:

1955

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1955:

1956

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1956:

1957

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1957:

1958

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1958:

1959

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1959:

60-е годы 
1960

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1960:

Чемпионат проводился по схеме в два этапа

«Спартак» Москва не прошел во второй этап.

1961

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1961:

1962

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1962:

1963

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1963:

1964

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1964:

1965

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1965:

1966

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1966:

1967

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1967:

1968

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1968:

1969

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1969:

70-е годы 
1970

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1970:

 Учитываются два "золотых матча" ЦСКА - «Динамо» (0:0) и (4:3)

1971

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1971:

1972

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1972:

1973

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1973:

1974

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1974:

1975

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1975:

1976(в)

Результаты игр между московскими командами в рамках весеннего Чемпионата СССР 1976:

1976(о)

Результаты игр между московскими командами в рамках осеннего Чемпионата СССР 1976:

1977

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1977:

1978

Начиная с 1978 года в случае равенства очков у одной или нескольких команд выше место занимает команда с большим количеством побед в играх между собой, затем команда с большим количеством побед во всех матчах, затем по количеству забитых мячей и наконец по разнице мячей.

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1978:

1979

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1979:

Последние годы 
1980

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1980:

1981

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1981:

1982

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1982:

1983

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1983:

1984

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1984:

1985

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1985:

1986

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1986:

1987

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1987:

1988

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1988:

1989

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1989:

1990

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1990:

1991

Результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата СССР 1991:

Достижения клубов 
Список клубов по количеству неофициальных титулов чемпиона Москвы:

Российский период

По количеству неофициальных титулов 
По состоянию на 16 июля 2020 года список клубов по количеству неофициальных титулов чемпиона Москвы выглядит следующим образом:

Результаты по сезонам 
Ниже приведены результаты игр между московскими командами в рамках Чемпионата России. До 1994 года (включительно) подсчёт вёлся по системе - 2 очка за победу, 1 очко за ничью. Начиная с 1995 года за победу начисляется 3 очка.
Неофициальным чемпионом Москвы объявляется команда, набравшая наибольшее количество очков во всех встречах между московскими клубами. В случае, если итоговую таблицу с равным количеством очков возглавляет сразу несколько команд, чемпионство считается разделённым - (р).

1990-е годы 
1992

Бомбардиры: Александр Гришин (ЦСКА), Велли Касумов («Динамо»), Дмитрий Радченко («Спартак»), Кирилл Рыбаков («Асмарал») — по 6.

1993

Бомбардиры: Игорь Симутенков («Динамо») — 6, Владимир Бесчастных, Валерий Карпин, Игорь Ледяхов (все — «Спартак») — по 4.

1994

Бомбардиры: Олег Гарин («Локомотив»), Игорь Симутенков («Динамо») — по 6, Владимир Бесчастных («Спартак»), Евгений Харлачев («Локомотив») — по 3.

1995 

Бомбардиры: Валерий Шмаров («Спартак») — 7, Дмитрий Карсаков (ЦСКА), Юрий Никифоров («Спартак») — по 3.

1996 

Бомбардиры: Дмитрий Черышев («Динамо») — 6, Дмитрий Аленичев («Спартак»), Сергей Семак (ЦСКА) — по 5.

1997 

Бомбардиры: Александр Бородюк («Локомотив»), Валерий Кечинов («Спартак») — по 4, Владимир Скоков («Динамо»), Александр Смирнов («Локомотив»), Андрей Тихонов («Спартак»), Дмитрий Хохлов, Эдгарас Янкаускас (оба — «Торпедо») — по 3.

1998 

Бомбардиры: Владимир Кулик (ЦСКА), Олег Терёхин («Динамо») — по 3.

1999 

Бомбардиры: Константин Головской, Олег Терёхин (оба — «Динамо») — по 4, Дмитрий Лоськов («Локомотив»), Андрей Тихонов («Спартак») — по 3.

2000-е годы 
2000 

Бомбардиры: Робсон («Спартак») — 4, Дмитрий Вязьмикин, Андрей Гашкин (оба — «Торпедо»), Дмитрий Лоськов («Локомотив»), Егор Титов («Спартак») — по 3.

2001 

Бомбардиры: Дмитрий Лоськов («Локомотив») — 6, Джеймс Обиора («Локомотив»), Спартак Гогниев («Динамо»/ЦСКА) — по 5.

2002 

 Учитывается "золотой матч" Локомотив"-ЦСКА (1:0)

Бомбардиры: Дмитрий Кириченко (ЦСКА), Руслан Пименов («Локомотив») — по 5, Ролан Гусев, Сергей Семак (оба — ЦСКА), Игорь Семшов («Торпедо») — по 4.

2003 

Бомбардиры: Егор Титов («Спартак»), Игорь Яновский (ЦСКА) — по 4.

2004 

Бомбардиры: Эктор Бракамонте («Москва»), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Ивица Олич (ЦСКА), Дмитрий Сычёв («Локомотив») — по 4.

2005 

Бомбардиры: Дмитрий Кириченко («Москва») — 7, Ивица Олич (ЦСКА) — 5.

2006 

Бомбардиры: Вагнер Лав (ЦСКА), Роман Павлюченко («Спартак») — по 5, Дерлей («Динамо»), Ивица Олич (ЦСКА) — по 4.

2007 

Бомбардиры: Вагнер Лав (ЦСКА) — 6, Роман Павлюченко («Спартак») — 5.

2008 

Бомбардиры: Вагнер Лав (ЦСКА) — 8, Эктор Бракамонте («Москва») — 4.

2009 

Бомбардиры: Алекс (Спартак) — 5, Алан Дзагоев, Томаш Нецид (оба — ЦСКА) — 4.

2010-е годы 
2010 

Бомбардиры: Александр Алиев («Локомотив»), Веллитон («Спартак») — по 4, Вагнер Лав (ЦСКА), Кевин Кураньи («Динамо») — по 2.

2011/12 

Бомбардиры: Cейду Думбия (ЦСКА) — 8, Эммануэль Эменике («Спартак»), Кевин Кураньи («Динамо»), Зоран Тошич (ЦСКА) — по 7.

2012/13 

Бомбардиры: Александр Кокорин («Динамо») — 4, Ахмед Муса (ЦСКА) — 3.

2013/14 

Бомбардиры: Даме Ндой («Локомотив») — 4, Хосе Хурадо («Спартак»), Cейду Думбия (ЦСКА) — по 3.

2014/15 

2015/16 

Бомбардиры: Квинси Промес 4 («Спартак»), Ахмед Муса (ЦСКА) — 3, Ведран Чорлука, Умар Ньясс (оба — «Локомотив»), Зе Луиш («Спартак») — по 2.

2016/17 

2017/18 

2018/19

2020-е годы 
2019/20 

В сезоне 2019/20 Москву в Российской премьер-лиге представляли четыре клуба — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Лучший результат в неофициальном чемпионате города показали красно-белые, набравшие 11 очков. Второе место у динамовцев — 8 очков. А находящиеся в верхней части таблицы РПЛ ЦСКА и «Локомотив» набрали по семь очков.

2020/21 

2021/22

Достижения клубов за все время 
Список клубов по количеству титулов чемпиона Москвы:

См. также 
 Московская футбольная лига
 Чемпионат Москвы по футболу
 Чемпионаты и Кубки Москвы по футболу во время Второй мировой войны
 Московские футбольные дерби
 Московская федерация футбола

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры России
Футбольные дерби в Москве